

Architettura 
 Casa Corbellini-Wassermann – edificio di abitazione civile nel quartiere di Città Studi a Milano

Medicina 
 Reazione di Wassermann – test diagnostico per l'accertamento della sifilide

Persone 
 August von Wassermann – medico e microbiologo tedesco, scopritore del metodo per la diagnosi della sifilide
 Jakob Wassermann – scrittore tedesco d'origine ebraica